Натуральне число 1611
 1611 рік до нашої ери
 1611 рік нашої ери